

Cinema
 Passione innocente (Breathe In) – film del 2013 diretto da Drake Doremus

Musica
Breathe In – singolo del 2002 dei Frou Frou 
Breathe In – album del 2004 di Lucie Silvas
Breathe In – album del 2005 di Lucie Silvas
Breathe In – album del 2012 di Phillips, Craig and Dean